Poljana je lahko:
 Poljana Biškupečka (Hrvaška)
 Poljana Križevačka (Hrvaška)
 Poljana Lekenička (Hrvaška)
 Poljana Sutlanska (Hrvaška)
 Poljana Vojnićka (Hrvaška)
 Poljana Čička (Hrvaška)
 Poljana, Kamnik (Slovenija)| 
 Poljana, Lipik (Hrvaška)
 Poljana, Prevalje (Slovenija)
 Poljana, Vrbovec (Hrvaška)
 Poljana, Vrbovsko (Hrvaška)
 Poljana, Preko (Hrvaška)
 Poljana, Požarevac (Srbija)
 Poljana, Črna gora

Glej tudi 

 Betnavska poljana (Betnava, Maribor) 
 Jasna Poljana, Rusija (Tolstoj)
 Poljane
Poljanica
Poljanska
Poljanska dolina
Poljanska Sora
Poljanščica
 Polje